Die Saisonbilanzen des VfB Stuttgart zeigen für jede Saison der ersten Fußballmannschaft des VfB Stuttgart die Platzierung, das Torverhältnis und die Anzahl der erzielten Punkte in der Liga. Zusätzlich werden das Abschneiden in nationalen und internationalen Wettbewerben sowie der beste Torschütze der jeweiligen Saison genannt.

Nach der Fusion seiner beiden Vorgängervereine im Jahr 1912 qualifizierte sich der VfB Stuttgart für die erstklassige Südkreisliga und spielte vor und nach den Spielbetriebsunterbrechungen durch die beiden Weltkriege mit Ausnahme der Saisons 1923/24, 1975/76, 1976/77, 2016/17 und 2019/20 immer in der jeweiligen höchsten deutschen Fußballspielklasse. Bisher kam der VfB dabei auf fünf Deutsche Meisterschaften und drei DFB-Pokalsiege. Im Europapokal der Pokalsieger und im UEFA Cup konnten die Stuttgarter bisher je eine Finalteilnahme verzeichnen. In der Champions League war bisher die zweimalige Qualifikation für das Achtelfinale der größte Erfolg.

Legende

Kaiserreich und Weimarer Republik (1912–1933) 

1 Qualifikation zur neuen Bezirksliga Württemberg/Baden wurde verpasst (Platz 4 wäre nötig gewesen). Somit war der VfB erstmals zweitklassig
2 Die Qualifikation für die Bezirksliga Württemberg/Baden war gelungen und somit auch die Rückkehr in die Erstklassigkeit.
3 Wegen Punktgleichheit mit dem 2. und dem 3. gab es Entscheidungsspiele um die Plätze. Da beide verloren wurden (2:3 n. V. gegen 1. FC Pforzheim, 1:6 gegen Stuttgarter Kickers), blieb man 4.
4 Niederlage gegen Eintracht Frankfurt (0:2) im Spiel um den dritten Endrundenteilnehmer um die Deutsche Meisterschaft. Für dieses Spiel hatte sich der VfB als Süddeutscher Pokalsieger qualifiziert.

Gauliga Württemberg (1933–1945) 

1 4:2-Sieg in der Vorschlussrunde gegen den VfL Benrath; 4:6-Niederlage im Endspiel um die Deutsche Meisterschaft gegen den FC Schalke 04 in Köln
2 2:4-Niederlage gegen Schalke 04 in der Vorschlussrunde; 1:0-Sieg gegen den Hamburger SV im Spiel um Platz 3 in Leipzig
3 0:3-Niederlage gegen den TSV 1860 München in der Vorrunde bei der Endrunde der Deutschen Meisterschaft

Oberliga Süd (1945–1963) 

1 Keine Austragung der Deutschen Meisterschaft wegen unterschiedlicher Sportbestimmungen in den Besatzungszonen.
2 2:1-Sieg gegen Kickers Offenbach im Endspiel um die Deutsche Meisterschaft 1950 in Berlin – der VfB war zum ersten Mal Deutscher Meister (die komplette Meisterschaft wurde im KO-System ausgetragen)
3 3:2-Sieg im Finale gegen den 1. FC Saarbrücken in Ludwigshafen – der VfB Stuttgart war somit zum zweiten Mal Deutscher Meister
4 Deutscher Vizemeister nach 1:4-Niederlage im Finale gegen den 1. FC Kaiserslautern in Berlin
5 8:0-Sieg gegen TuS Neuendorf in der Qualifikation der Zweiten zur Endrunde der Deutschen Meisterschaft

Profizeit (seit 1963) 

1 Geteilter dritter Platz mit dem 1. FC Kaiserslautern.
2 Niederlage im DFB-Pokalfinale gegen den Double-Gewinner FC Bayern München und somit Qualifikation für den Europapokal der Pokalsieger
3 Der VfB konnte sich zunächst gegen Leeds United durchsetzen. Weil beim VfB im Rückspiel ein vierter Ausländer eingewechselt wurde, kam es jedoch zu einem Entscheidungsspiel das verloren wurde.
4 Der VfB konnte sich zwar im UI-Cup für den UEFA-Cup qualifizieren. In dieser Saison galt aber jene Mannschaft als UI-Cup-Sieger, welche am weitesten im UEFA-Pokal gekommen ist, in diesem Fall Sporting Braga.
5 Durch Umbaumaßnahmen im Stadion standen in der Saison 2009/10 und 2010/11 nur 42.101 Plätze zur Verfügung.
6 Der Zuschauerdurchschnitt bezieht sich nur auf die Spiele vom 1. bis 25. Spieltag, da die restlichen neun Spiele aufgrund der COVID-19-Pandemie unter Ausschluss von Zuschauern stattfanden.
7 Der Zuschauerdurchschnitt bezieht sich nur auf die ersten beiden Heimspiele der Saison, in denen nur wenige Zuschauer zugelassen wurden. Die restlichen Spiele fanden aufgrund der COVID-19-Pandemie unter Ausschluss von Zuschauern statt.
8 Der Zuschauerdurchschnitt bezieht sich nur auf 13 der 17 Heimspiele der Saison, da in den restlichen vier Heimspielen aufgrund der COVID-19-Pandemie keine Zuschauer zugelassen waren. Die Spiele mit Zuschauern fanden teilweise mit begrenzter Kapazität statt.

Literatur 
 Hardy Grüne: Mit dem Ring auf der Brust. Die Werkstatt, 2006, ISBN 3-89533-533-9

Weblinks 
 

VfB Stuttgart
Stuttgart, Vfb Saisonbilanzen
Wikipedia:Liste